Sabolottja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sabolotje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Sabolottja

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sabolottja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Sabolottja (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Sabolottja (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Sabolottja (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Sabolottja (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Sabolottja (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Sabolottja (Ljuboml)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Sabolottja (Wolodymyr)